Ре́зников (Ре́зникова) — русская и еврейская фамилия, а также топоним.

Резников

А 
 Резников, Александр (Alexander Reznikov, 1960—2003) — израильский математик.
 Резников, Александр Борисович (1931—1980) — советский историк, востоковед.
 Резников, Александр Григорьевич (род. 1939) — советский и украинский физиолог и патофизиолог, эндокринолог, лауреат Государственной премии УССР, член-корреспондент АН УССР.
 
 Резников, Анатолий Израилевич (1940—2018) — советский режиссёр мультипликационных фильмов.
 
 Резников, Арон Наумович (1915—1999) — советский и российский учёный-физик.
 Резников, Артём Васильевич (род. 1992) — казахстанский боец ММА.

Б

В 
 
 
 Резников, Владимир Анатольевич — советский и российский химик-органик, доктор химических наук, профессор.

Г 
 Резников, Григорий Иосифович — музыкант, проректор Уральской консерватории, заслуженный артист России (2007).

Д 
 Резников, Даниил Георгиевич (1904—1970) — поэт, журналист, в эмиграции с начала 1920-х годов.

Е 
 Резников, Егор Данилович (род. 1938) — музыкант, профессор Университета Париж — Нантер, философ, математик.
 Резников, Ефим Константинович (1921—1987) — советский врач, один из первых ведущих специалистов в области эпидермофитии.

Л 
 Резников, Лазарь Осипович (1905—1970) — советский философ, семиотик.
 Резников, Лев Моисеевич (1918—1991) — советский промышленный деятель.

Н 
 
 
 Резников, Николь (Nikol Reznikov, род. 1999) — израильская модель, мисс Израиль (2018).

П 
 Резников, Пётр Иванович — советский партийный деятель, первый секретарь Камчатского обкома КПСС в 1986—1988 гг.

С 
 Резников, Семён (Соломон) Иосифович (1901—1976) — советский руководитель промышленности, директор Таганрогского металлургического завода.
 Резников, Сергей Моисеевич (род. 1937) — советский и российский художник-график, протоиерей.
 Резников, Станислав Викторович (род. 1986) — российский футболист.

Х, Ч 
 Резников, Ханон (Hanon Reznikov, 1950—2008) — американский театральный актёр и режиссёр.
 Резников, Чарльз (1894—1976) — американский поэт.

Резникова

Топоним 
 Резников — хутор в Алексеевском районе Белгородской области России.

См. также 
 
 Резникофф